125 км, 125-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 125 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога. Код 923725

 125 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 219028
 125 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 636830
 125 км — остановочный пункт Самарского отделения Куйбышевской железной дороги.
 125 км — остановочный пункт на Лужском направлении Октябрьской железной дороги, ныне носит название Партизанская.
 125 км — остановочный пункт на Витебском направлении Октябрьской железной дороги в посёлке Торковичи Лужского района Ленинградской области.

Украина 
 125 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 456326